Il singolare del torneo di tennis Rockhampton Tennis International 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Olivia Rogowska che ha battuto in finale Sacha Jones 0-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Olivia Rogowska (Campionessa)
 Sacha Jones (finale)
 Chanel Simmonds (semifinali)
 Victoria Larrière (semifinali)

 Bojana Bobusic (quarti di finale)
 Ling Zhang (secondo turno)
 Zuzana Zlochová (secondo turno)
 Sally Peers (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rockhampton Tennis International 2012